Brejinhense – abitanti di Brejinho (Pernambuco)
Brejinhense – abitanti di Oliveira dos Brejinhos